Исен:
 Исен (муниципалитет) — муниципалитет в Бразилии, входящий в штат Сан-Паулу.
 Исен (посёлок) — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Кагосима.